50 Number Ones — альбом-компиляция американского кантри певца Джорджа Стрейта, вышедший 5 октября 2004 года на лейбле MCA Nashville. В диск вошли лучшие хиты музыканта, расположенные в хронологическом порядке, начиная с сингла 1982 года «Fool Hearted Memory». Все 50 синглов в разные годы возглавляли кантри-чарты США (включая Billboard Hot Country Songs, а также чарты Radio & Records и Gavin Report). Новый трек (51-й на сборнике), I Hate Everything, в итоге также стал кантри-хитом № 1, в сумме 51-м: это произошло в 2004 году. Альбом был сертифицирован 7-кр. платиновым в США RIAA. 23 октября 2004 года альбом на 2 недели возглавил Billboard 200, а также кантри-чарт Top Country Albums и оставался там на № 1 в течение 5 недель (в 18-й раз став лидером — рекордный для США показатель).

Список композиций

Диск 1 
 «I Hate Everything» (Gary Harrison, Keith Stegall) — 3:55
 «Fool Hearted Memory» (Byron Hill, Alan R. Mevis) — 2:12 (edited from 2:39)
 «A Fire I Can't Put Out» (Darryl Staedtler) — 2:57
 «You Look So Good in Love» (Rory Bourke, Glen Ballard, Kerry Chater) — 2:57 (edited from 3:10)
 «Right or Wrong» (Arthur L. Sizemore, Haven Gillespie, Paul Biese) — 2:03
 «Let's Fall to Pieces Together» (Dickey Lee, Tommy Rocco, Johnny Russell) — 2:21 (edited from 2:55)
 «Does Fort Worth Ever Cross Your Mind» (Sanger D. Shafer, Darlene Shafer) — 3:05 (edited from 3:14)
 «The Chair» (Hank Cochran, Dean Dillon) — 2:48
 «Nobody in His Right Mind Would've Left Her» (Dillon) — 2:49
 «It Ain't Cool to Be Crazy About You» (Dillon, Royce Porter) — 2:38 (edited from 2:51)
 «Ocean Front Property» (Dillon, Cochran, Porter) — 2:40 (edited from 3:06)
 «All My Ex's Live in Texas» (S. D. Shafer, Lyndia J. Shafer) — 3:17
 «Am I Blue» (David Chamberlain) — 3:04
 «Famous Last Words of a Fool» (Dillon, Rex Huston) — 3:19 (edited from 3:32)
 «Baby Blue» (Aaron Barker) — 3:29
 «If You Ain't Lovin' (You Ain't Livin')» (Tommy Collins) — 2:17
 «Baby's Gotten Good at Goodbye» (Tony Martin, Troy Martin) — 2:55 (edited from 3:28)
 «What's Going On in Your World» (D. Chamberlain, Porter) — 3:26
 «Ace in the Hole» (Dennis Adkins) — 2:34
 «Love Without End, Amen» (Aaron Barker) — 3:05
 «I've Come to Expect It from You» (Dillon, Buddy Cannon) — 2:42 (edited from 3:42)
 «If I Know Me» (Dillon, Pam Belford) — 2:41
 «You Know Me Better Than That» (Tony Haselden, Anna Lisa Graham) — 3:00
 «The Chill of an Early Fall» (Green Daniel, Gretchen Peters) — 3:16 (edited from 3:28)
 «So Much Like My Dad» (Chips Moman, Bobby Emmon) — 3:19
 «I Cross My Heart» (Steve Dorff, Eric Kaz) — 3:29

Диск 2 
 «Heartland» (Dorff, John Bettis) — 2:16
 «Easy Come, Easy Go» (Barker, Dillon) — 2:35 (edited from 3:00)
 «I'd Like to Have That One Back» (Bill Shore, Rick West, Barker) — 3:48
 «The Man in Love with You» (Dorff, Gary Harju) — 3:18
 «The Big One» (Gerry House, Devon O'Day) — 2:05
 «You Can't Make a Heart Love Somebody» (Steve Clark, Johnny MacRae) — 2:48 (edited from 3:18)
 «Lead On» (Dillon, Teddy Gentry) — 3:21
 «Check Yes or No» (Danny M. Wells, Dana Hunt Oglesby) — 3:10 (edited from 3:17)
 «I Know She Still Loves Me» (Barker, Monty Holmes) — 3:04
 «Blue Clear Sky» (Mark D. Sanders, John Jarrard, Bob DiPiero) — 2:34 (edited from 2:52)
 «Carried Away» (Steve Bogard, Jeff Stevens) — 2:58 (edited from 3:19)
 «I Can Still Make Cheyenne» (Barker, Erv Woolsey) — 4:11
 «One Night at a Time» (Roger Cook, Eddie Kilgallon, Earl Bud Lee) — 3:19 (edited from 3:50)
 «Carrying Your Love with Me» (Stevens, Bogard) — 3:07 (edited from 3:50)
 «Today My World Slipped Away» (Mark Wright, Vern Gosdin) — 3:05 (edited from 3:13)
 «Round About Way» (Steve Dean, Wil Nance) — 2:50 (edited from 3:01)
 «I Just Want to Dance with You» (Cook, John Prine) — 3:18 (edited from 3:30)
 «True» (Marv Green, Stevens) — 3:12 (edited from 3:36)
 «We Really Shouldn't Be Doing This» (Jim Lauderdale) — 2:23
 «Write This Down» (Dana Hunt, Kent Robbins) — 3:33
 «The Best Day» (Carson Chamberlain, Dillon) — 3:18
 «Go On» (Tony Martin, Mark Nesler) — 3:21 (edited from 3:48)
 «Run» (Tony Lane, Anthony Smith) — 3:46 (edited from 4:03)
 «Living and Living Well» (Tony Martin, Nesler, Tom Shapiro) — 3:26 (edited from 3:36)
 «She'll Leave You with a Smile» (Odie Blackmon, Jay Knowles) — 2:44

Позиции в чартах 
Альбом 2 недели возглавлял общенациональный хит-парад США Billboard 200 и 5 недель лидировал в списке лучших кантри-альбомов США (18-й кантри-чарттоппер, рекорд США).

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Сборники MCA Records
Сборники 2004 года
Сборники на английском языке
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы США